Прилежа́ев — фамилия. Известные носители:

 Прилежаев, Василий Александрович (1831—1887) — священнослужитель Православной Российской Церкви; протоиерей, магистр богословия.
 Прилежаев, Евгений Михайлович (1851—1900) — краевед, историограф, член Олонецкого губернского статистического комитета.
 Прилежаев, Николай Александрович (1877—1944) — русский и советский химик-органик.
 Прилежаев, Сергей Сергеевич (1903—1979) — советский учёный, доктор физико-математических наук.

См. также 
 Прилежаева